Fujian – provincia cinese
Fujian – portaerei cinese
Fujian – provincia taiwanese